Die 14. U-16-Fußball-Europameisterschaft wurde in der Zeit vom 29. April bis 11. Mai 1996 in den österreichischen Bundesländern Niederösterreich und Wien ausgetragen. Es war das erste UEFA-Turnier in Österreich. Titelverteidiger Portugal konnte seinen Titel durch einen 1:0-Sieg über Frankreich erfolgreich verteidigen, was zuvor keiner Mannschaft gelungen war. Deutschland scheiterte im Viertelfinale an Israel.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt.
Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erreichten das Viertelfinale. Von dort an ging es im K.-o.-System weiter.

Teilnehmer 
Am Turnier haben folgende Mannschaften teilgenommen:

Kader der ÖFB-Auswahl

Kader der DFB-Auswahl

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den Städten Amstetten, Ardagger, Atzenbrugg, Bad Vöslau, Baden, Gloggnitz, Gmünd, Gottsdorf, Herzogenburg, Horn, Kirchschlag, Kottingbrunn, Krems, Neunkirchen, Pöchlarn, Purgstall, Retz, St. Pölten, Scheibbs, Scheiblingkirchen, Schrems, Sierndorf, Stockerau, Wien, Wiener Neustadt, Würmla, Ybbs, Zellerndorf, Ziersdorf und Zwettl.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 
Israel ist aufgrund des besseren direkten Vergleiches Gruppenerster. Die Slowakei ist aufgrund des besseren direkten Vergleichs Gruppendritter.

|}

|}

Finalrunde 

1 Sieg im Elfmeterschießen

Die U-16-Nationalmannschaft von  wurde somit zum dritten Mal Fußball-Europameister der U16/U17-Junioren.

Die Siegerelf: Sergio – Valenta, Nuno Gomes, Flores, Fredy – Leal (Estevez), Ednilson, Celso Lopes – Paulo Costa (Cruz), Simao, Petit (Edgar)

Petit erzielte den Siegtreffer.

1996
Fußballveranstaltung 1996
Fußball (Österreich)
Sportveranstaltung in Österreich